Гаврилков — русская фамилия.

Известные носители 
 Гаврилков, Михаил Фёдорович (1820—1890) — протоиерей Русской православной церкви, профессор богословия, ректор Полтавской семинарии.
 Гаврилков, Савва Фёдорович (1829—1886) — протоиерей, РПЦ, педагог, редактор «Полтавских Епархиальных Ведомостей».